Чемпионат Испании по футболу 1941/1942 — 11-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Валенсия» стал чемпионом Испании в 1-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забит 741 гол.

Турнирная таблица

Потуровая таблица
 
</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Сельта»  — 10:0 (15-й тур, 11 января 1942 года)
 «Севилья» — «Овьедо»  — 10:0 (1-й тур, 28 сентября 1941 года)
 «Реал Мадрид» — «Кастельон»  — 9:1 (8-й тур, 16 ноября 1941 года)
 «Валенсия» — «Сельта»  — 7:3 (12-й тур, 14 декабря 1941 года)
 «Гранада» — «Кастельон»  — 7:3 (24-й тур, 22 марта 1942 года)
 «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»  — 6:4 (14-й тур, 4 января 1942 года)
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Депортиво» — «Валенсия»  — 0:3 (19-й тур, 8 февраля 1942 года)
 «Кастельон» — «Реал Мадрид»  — 0:3 (21-й тур, 22 февраля 1942 года)
 «Кастельон» — «Сельта»  — 0:3 (7-й тур, 9 ноября 1941 года)
 «Реал Сосьедад» — «Валенсия»  — 0:3 (15-й тур, 11 января 1942 года)
 «Реал Сосьедад» — «Овьедо»  — 0:3 (22-й тур, 1 марта 1942 года)
 «Депортиво» — «Гранада»  — 1:4 (21-й тур, 22 февраля 1942 года)
 Самая крупная победа дома: 10 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Сельта»  — 10:0 (15-й тур, 11 января 1942 года)
 «Севилья» — «Овьедо»  — 10:0 (1-й тур, 28 сентября 1941 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1942
Испания
Испания